Une gargousse ou gargouge est une charge propulsive d'artillerie (sous forme de poudre noire, puis de cordite ou de plaquettes en nitrocellulose) conditionnée dans une enveloppe de tissu, de papier ou de parchemin.

Le diamètre de la gargousse correspond au calibre de l'arme ; elle peut être encartouchée en l'attachant à son projectile (boulet, boîte à mitraille ou obus). À partir de la fin du , les gargousses sont progressivement remplacées par les douilles métalliques.

La gargousse contient la charge propulsive sous forme de sachets, plusieurs sachets et qualités de poudre permettent de modifier la portée du tir.

Articles connexes 
 Arme à feu
 Calibre
 Rechargement (munitions)
 Lexique des armes à feu

Liens externes 

Munition